Die Saison 2017/18 der Oberliga Niedersachsen war die 71. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niedersachsen und die zehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie begann am 11. August 2017 und endete am 19. Mai 2018.

Saisonverlauf 
Meister wurde Lupo Martini Wolfsburg mit der besseren Tordifferenz gegenüber den VfL Oldenburg. Während die Wolfsburger direkt in die Regionalliga Nord aufstiegen, schafften die Oldenburger über die Aufstiegsrunde den Aufstieg. Die Abstiegsplätze belegten der MTV Eintracht Celle, der SVG Göttingen 07 und der TuS Sulingen. Torschützenkönig wurde Sascha Wald vom SC Spelle-Venhaus mit 28 Toren.

Teilnehmer 

Für die Oberliga Niedersachsen 2017/18 qualifizierten sich folgende Mannschaften:
 Der Absteiger der Regionalliga Nord 2016/17 aus dem Gebiet des NFV:
  Lupo Martini Wolfsburg
 Der Zweitplatzierte der Oberliga Niedersachsen 2016/17 als unterlegener Teilnehmer der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord:
  Eintracht Northeim
 Nach dem Rückzug der Mannschaft VfL Osnabrück II nach der Saison 2016/17 die verbleibenden Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 13 der Oberliga Niedersachsen 2016/17:
  SC Spelle-Venhaus
  TuS Bersenbrück
  VfL Oldenburg
  1. FC Wunstorf
  MTV Gifhorn
  Heeslinger SC
  BV Cloppenburg
  SV Arminia Hannover
  SVG Göttingen 07
  TB Uphusen
 Die Meister der vier Landesligen:
 Bezirk Braunschweig:  SSV Vorsfelde
 Bezirk Hannover:  TuS Sulingen
 Bezirk Lüneburg:  MTV Eintracht Celle
 Bezirk Weser-Ems:  SV Atlas Delmenhorst

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2017
Oberliga Niedersachsen 2017 18